Man-in-the-middle attack, magyarul: Közbeékelődéses támadás

Film

 Man in the Middle (1963) rend.: Guy Hamilton

Zene

 Man in the Middle, ABBA-dal (1975)
 Man in the Middle, Bee Gees-dal (2001)
 Man in the Middle, David Bowie-dal